Hugo Hernández puede referirse a:

 Hugo Hernández, destacado deportista mexicano de la especialidad de tiro
 Hugo Hernández, entrenador de fútbol mexicano
 Víctor Hugo Hernández, futbolista mexicano que juega como Portero del Club Deportivo Guadalajara
 Hugo Hernández (ciclista), ciclista colombiano
 Hugo Nelson Martín Hernández, captador de talentos de fútbol infanto juvenil argentino.